Данилово —  название ряда географических объектов.

Населённый пункт

Россия 
 Архангельская область
 Данилово — деревня в Каргопольском районе.
 Данилово — деревня в Котласском районе.
 Данилово — деревня в Холмогорском районе.

 Владимирская область
 Данилово — деревня в Меленковском районе.

 Вологодская область
 Данилово — деревня в Белозерском районе.
 Данилово — деревня в Вологодском районе.
 Данилово — деревня в Грязовецком районе.
 Данилово — деревня в Кичменгско-Городецком районе.

 Калужская область
 Данилово — деревня в Боровском районе.

 Карелия
 Данилово — деревня в Медвежьегорском районе.

 Ленинградская область
 Данилово — деревня в Сланцевском районе.

 Марий Эл
 Данилово — деревня в городском округе Йошкар-Ола.
 Данилово — деревня в Параньгинском районе.

 Московская область
 Данилово — деревня в городском округе Домодедово.
 Данилово — деревня в Егорьевском районе.
 Данилово — деревня в Пушкинском районе.
 Данилово — деревня в Павлово-Посадском районе.

 Новгородская область
 Данилово — деревня в Демянском районе.
 Данилово — деревня в Окуловском районе.

 Пермский край
 Данилово — деревня в Гайнском районе.

 Псковская область
 Данилово — деревня в Порховском районе.
 Данилово — деревня в Пыталовском районе.

 Рязанская область
 Данилово — село в Ермишинском районе.
 Данилово — деревня в Рыбновском районе.

 Тверская область
 Данилово — деревня в Конаковском районе.
 Данилово — деревня в Осташковском районе.

 Ярославская область
 Данилово — деревня в Некоузском районе.

Украина
 Данилово — посёлок Енакиевского горсовета Донецкой области.
 Данилово — село в Хустском районе Закарпатской области

Другие объекты
 Данилово (аэродром).
 Данилово озеро.

См.также